Хуа () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Хуа Гофен — керівник ЦК КПК та прем'єр Держради КНР
 Хуа Мулань — героїня китайської поеми, що пішла на війну замість свого батька
 Хуа То — лікар часів Династії Хань
 Хуа Янь — художник часів Династії Цін

Китайські прізвища